Carlo Franchi (1743 circa – dopo il 1779), compositore italiano.
Carlo Franchi (L'Aquila 1698 – Napoli 1769), giurista e mecenate italiano
Carlo Franchi  (n. 1938), meglio conosciuto con lo pseudonimo Gimax, pilota automobilistico italiano.